

Risultati

Classifica marcatori 
6 gol
  Henrikh Mkhitaryan
5 gol
  Gevorg Ghazaryan
  Robbie Keane
4 gol
  Yura Movsisyan
  Marcos Pizzelli
  Alan Dzagoev
  Roman Pavljučenko
2 gol

  Artur Sarkisov
  Kevin Doyle
  Aiden McGeady

  Ilčo Naumoski
  Vanče Šikov
  Aleksandr Keržakov

  Pavel Pogrebnjak

1 gol

  Cristian Martínez
  Edgar Manucharyan
  Mario Gjurovski
  Nikolče Noveski
  Mirko Ivanovski
  Ivan Tričkovski
  Richard Dunne
  Keith Fahey

  Kevin Kilbane
  Shane Long
  Sean St Ledger
  Dinijar Biljaletdinov
  Denis Glušakov
  Sergej Ignaševič
  Igor' Semšov
  Roman Širokov

  Ján Ďurica
  Filip Hološko
  Miroslav Karhan
  Filip Šebo
  Miroslav Stoch
  Juraj Piroska
  Vladimír Weiss

Autoreti

1:  Valeri Aleksanyan (pro )

 Q